Telle mère, telle fille (Millie's Daughter ), film américain réalisé par Sidney Salkow et sorti en 1947.
 Telle mère, telle fille, téléfilm français réalisé par Élisabeth Rappeneau et diffusé en 1998.
 Telle mère, telle fille (Like Mother, Like Daughter), téléfilm canadien réalisé par Robert Malenfant et diffusé en 2007.
 Telle mère, telle fille, comédie française réalisée par Noémie Saglio, et sortie en 2017.

Voir aussi 
 , article d’homonymie de titre
 '', article d’homonymie de titre